UEFA Europa League finalen 2011 var en fodboldkamp der blev spillet den 18. maj 2011. Kampen blev spillet foran 45.391 tilskuere på Aviva Stadium i den irske hovedstad Dublin, og skulle finde vinderen af UEFA Europa League 2010-11. De deltagende hold var portugisiske FC Porto og Braga.

Den var kulminationen på den 40. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den anden finale siden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League. Det var første gang at to hold fra Portugal skulle mødes i en europæisk finale. Med en sejr på 1-0 sikrede Porto sig sin anden triumf i turneringen, i sin anden finaledeltagelse, efter sejren i UEFA Cup finalen 2003 over Celtic. Det var Bragas første europæiske finale.

Kampen blev ledet af den spanske dommer Carlos Velasco Carballo.

Kampen 
Radamel Falcao fra Porto scorede kampens eneste mål, da han efter 44 minutter headede bolden forbi Braga-målmand Artur Moraes. Det var Falcaos 17 mål i turneringen, hvilket allerede havde sikret ham titlen som topscorer. Han blev efter kampen kåret til "Man of the Match".

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2010/11 på UEFAs hjemmeside 
 Overblik: Finalen på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2011
Finalen 2011
FC Porto
S.C. Braga
Fodbold i 2011
Dublin